Руска-Кайня () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1582 года.

География 
Село расположено в юго-восточной части края, в долине реки Ольки, при автодороге . Абсолютная высота — 209 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 5,11 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Руска-Кайни составляла 114 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии